Лаура Берлин () — немецкая актриса и модель.

Карьера 
В возрасте 15-ти лет Лаура была зачислена в одно модельное агентство Германии, где работала в качестве модели во время школьного обучения. Двумя годами позже присоединяется к моделям из VIVA Model Management, участвуя в показе мод для Hugo Boss, Balenciaga, Michael Michalsky и Fornarina. Позже подписывает контракт с агентством IMG Models и становится постоянным гостем в Париже и Милане. Уже в 17 лет появляется на обложке итальянского издания журнала Elle, а позже и в других популярных изданиях.

Окончив обучение, Лаура продолжает работать в модельном бизнесе, время от времени снимается в различных рекламных роликах. В 2009 году посещает театральные курсы, где учится актёрскому мастерству. На курсах она знакомится с немецким режиссёром Томасом Фройнднером, который там преподавал. Он приглашает Лауру исполнить главную роль в его телепостановке «Белоснежка» от ARD. Таким образом, сотрудничество с ассоциацией телерадиокомпаний привело Берлин к дальнейшим кинопроектам. Затем она работала коммерческой актрисой, продолжая сниматься в рекламе известных брендов, а также в музыкальных клипах у таких исполнителей, как: Oomph! и Prinz Pi.

В 2012 году её приглашают в экранизацию молодёжной фантастической саги «Таймлесс», написанной немецкой писательницей Керстин Гир, на действующую роль Шарлотты Монтроуз. Окончив съёмки в «Таймлесс 3: Изумрудная книга», Лаура снимается в телесериале «Бинни и Призрак» от Disney Channel.

С декабря 2016 года её можно увидеть на YouTube в веб-сериале «С любовью, Аннетт». Затем снимается в сериале «Эйнштейн», повествующем о праправнуке знаменитого физика Альберта Эйнштейна и появляется в пяти эпизодах сериала «Blaumacher» в роли Саши Декер.

В 2017 году снимается в фильмах «Ронни и Клайд» и «Никакой ненависти», а также в других телефильмах.

Фильмография

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в Instagram
 Страница в Facebook 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся в Берлине
Фотомодели_по_алфавиту
Фотомодели_Германии
Актрисы по алфавиту
Актрисы Германии